Silvana Resende é uma jornalista e ex-vereadora da cidade de Ribeirão Preto no estado de São Paulo, e nas eleições de 2008 foi eleita pela quarta vez vereadora da cidade, sendo a mais votada de tal eleição. Apresenta um programa semanal no Canal TV Mais Ribeirão, tendo anteriormente apresentado o jornal Noticidade, do SBT de Ribeirão Preto.

Políticos do estado de São Paulo
Naturais de Ribeirão Preto
Apresentadores de televisão do estado de São Paulo
Jornalistas de São Paulo
Vereadoras do Brasil